Владимир Викторович Селин (род. , ) — российский государственный деятель, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

С 25 февраля 2023 года находится под санкциями всех стран Евросоюза за поддержку российской войны и агрессии против Украины.

Биография 
В 1977 году окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого).

С 1977 года по 2004 год находился на военной службе в Министерстве обороны СССР, Государственной технической комиссии СССР, Государственной технической комиссии при Президенте РФ, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю.

С 2001 года по настоящее время является членом Экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопасности, позже Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

В 2004 году стал начальником управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, с 2009 года по 2011 год являлся первым заместителем директора службы, а с 2011 года по настоящее время директором ФСТЭК России.

Член Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Награды 
 Орден Почёта
 Орден Дружбы
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография руководителя ФСТЭК Селина В. В.
 Биография Селина В. В. на портале ГиМУ

Директора ФСТЭК
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине